E666 steht für:
 ASTM E666, Norm der ASTM International zu Standard Practice for Calculating Absorbed Dose From Gamma or X Radiation

E.666 steht für:
 FS E.666 (Bo’Bo’Bo’), italienisches Elektrolokomotivenprojekt
 FS E.666 (Co’Co’), italienisches Elektrolokomotivenprojekt

E 666.0 steht für:
 ČSD E 666.0, drei nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei eingesetzte Elektrolokomotiven, siehe FS E.626 #Die E.626 in der Tschechoslowakei

Abkürzung